Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1982 wurde am 6. und 7. September 1982 im Olympiastadion von Athen ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die DDR-Speerwerfer mit Gold und Bronze zwei Medaillen. Europameister wurde Uwe Hohn. Er gewann vor dem sowjetischen Athleten Heino Puuste. Bronze ging an Detlef Michel.

Bestehende Rekorde 

Der seit 1969 bestehende EM-Rekord wurde auch bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite von 91,34 m erzielte Europameister Uwe Hohn aus der DDR, womit er nur achtzehn Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm 5,38 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
6. September 1982, 19:45 Uhr

21 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 80,00 m. Dreizehn Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt), womit die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern erreicht war. Die qualifizierten Werfer bestritten am darauffolgenden Tag das Finale.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
7. September 1982, 17:30;Uhr

Weblinks 
 Athina European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 7. Dezember 2022
 European Championship 1982 Athens (GRE), Men Javelin Throw, todor66.com, abgerufen am 7. Dezember 2022
 Track and Field Statistics, EM 1982, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 7. Dezember 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, 14th European Athletics Championships Athina GRE 06–12 SEP 1982, Olympic Stadium, Men Javelin Throw, S. 597, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 7. Dezember 2022

Videolink 
 1982 European Athletics Championships men's javelin throw final, www.youtube.com, abgerufen am 7. Dezember 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1982
Leichtathletikwettbewerb in Marousi